Příjmení Hrůša nosí více významných osobností:

 Jakub Hrůša (* 1981) – český dirigent
 Petr Hrůša (architekt) (* 1955) – český architekt a pedagog
 Slavomír Hrůša (* 1948) – český fotbalista, obránce